Bonnett ist der Familienname folgender Personen:
 Alec Bonnett (* 1922), britischer Sportschütze
 Piedad Bonnett (* 1951), kolumbianische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Bonnet (Begriffsklärung)
 Bonet
 Bonnette